Gor of GOR kan verwijzen naar:
 Gor (fictieve planeet), een fictieve wereld van de Amerikaanse schrijver John Norman
 Gor (plaats), een gemeente in de Spaanse provincie Granada
 Groepsondernemingsraad
 Gor (film), een film uit 1988
 Gór, plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Vas
 Gor Agbaljan, een Armeens voetballer